Галіфакс:

Географічні об'єкти

Галіфакс — назва двох округів у США:
 Галіфакс — місто, штат Массачусетс
 Галіфакс — місто, штат Північна Кароліна
 Галіфакс — місто, штат Пенсільванія
 Галіфакс — місто, штат Вермонт
 Галіфакс — місто, штат Вірджинія
 Галіфакс Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія

  — невключена територія в штаті Міссурі
  — невключена територія в штаті Кентуккі

Інші країни 
 Галіфакс — місто в Англії, в графстві Західний Йоркшир
 Галіфакс — столичне місто провінції Нова Шотландія, Канада
  — містечко в штаті Квінсленд, Австралія, за 15 кілометрівна північний схід від Інгема
 Галіфакс — графство в канадській провінції Нова Шотландія

Природні об'єкти 
  — затока, розташоваа в Коралловому морі в Тихому океані, поблизу північної частини штату Квінсленд, Австралія
  — велика природна гавань на Атлантичному узбережжі Нової Шотландії, Канада
  — невеликий гірський хребет на острові Ванкувер, Британська Колумбія, Канада
  — частина Атлантичного внутрішнього судноплавного шляху, розташована у північно-східному окрузі Волусія, штат Флорида, США

Спорт 
 Галіфакс Мусгедс — молодіжний хокейний клуб, що базується в місті Галіфакс, Канада
 Галіфакс Таун — колишній англійський футбольний клуб з міста Галіфакс у графстві Західний Йоркшир, заснований 1911, ліквдований 2008
  — англійський футбольний клуб з міста Галіфакс у графстві Західний Йоркшир, заснований 2008
  — англійський регбійний клуб з міста Галіфакс у графстві Західний Йоркшир

Техніка 
 Хендлі Пейдж Галіфакс — британський чотирьох-моторний важкий бомбардувальник, що перебував на озброєнні Королівських ВПС Великої Британії за часів Другої світової війни
  — низка кораблів Королівських ВМС Великої Британії, що називалися на честь англійського містечка Галіфакс в Йоркширі або міста Галіфакс (Канада)
 Галіфакс — тип багатоцільових фрегатів, що з 1992 року перебувають на озброєнні ВМС Канади

Персоналії

Титул 
  — старовинний аристократичний титул, який створювався чотири рази в британській історії
  — аристократичний титул, створений в 1682 році в перстві Англії для 1-го графа Галіфакса

Прізвище 
 Джон Галіфакс ( 1942) — американський дзен-буддійський вчитель, антрополог, еколог, правозахисний активіст, автор декількох книг про буддизм та духовність

Інше 
  — великий коледж Університету Йорка в місті Йорк, Північний Йоркшир, Англія
  (раніше відомий як Будівельне товариство «Галіфакс») — британський банк, який діє як торговельний підрозділ Банку Шотландії, який є дочірньою компанією холдингу 
  — рок-гурт з Таузанд-Оукс, штат Каліфорнія, США
 Галіфакс-Стенфілд — міжнародний аеропорт, що обслуговує місто Галіфакс в Канаді.

Див. також